Orania (Zuid-Afrika), een dorp in Zuid-Afrika
 Orania (aardappelmeelfabriek),  een voormalige aardappelmeelfabriek in Oude Pekela
 Orania (geslacht), een geslacht van slakken
 Orania (schip), een stoomschip uit 1922